Glen Rock kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Glen Rock (New Jersey)
Glen Rock (Pennsylvania)